Aktivismen kan avse:

Finländska aktivismen – en politiska rörelse som i början av 1900-talet eftersträvade fullständig självständighet från Ryssland
Svenska aktivismen – nterventionistiska aktivismen i Sverige, för Tyskland under första världskriget respektive för Finland under andra världskriget